O Clube de Regatas do Flamengo em 2017 participou do Campeonato Carioca, da Primeira Liga, da Copa Libertadores da América, da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil e do Série A do Campeonato Brasileiro.

A Série A do Campeonato Brasileiro iniciou-se em maio. A primeira partida foi contra o , com mando de campo do Flamengo. O clube terminou na sexta posição, classificando-se para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2018. Foram 15 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, com 49 gols marcados, 38 gols sofridos, saldo de 11 gols e aproveitamento de 49,1 por cento.

Na Copa do Brasil, iniciou sua participação nas oitavas de final, junto com os demais clubes que participam da Copa Libertadores. A CBF realizou o sorteio desta fase e o clube jogou contra o  — vencedor da série B do Campeonato Brasileiro de 2016 — em 10 de maio, mando do campo do Flamengo, que terminou empatada sem gols. O clube foi até a final — depois de eliminar  (oitavas, 0–0 e 2–1),  (quartas, 2–0 e 2–4, com desempate no critério de gols fora de casa) e  (semifinal, 0–0 e 1–0) — contra o  (1–1 e 0–0), perdendo na disputa por pênaltis por 5–3.

No Campeonato Carioca, diferente das edições anteriores e voltando ao formato tradicional, disputou a Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato) — com jogos disputados entre os participantes do mesmo grupo —, sendo vice-campeão, após o empate em 3–3 na final contra o , perdendo na disputa por pênaltis por 4–2. Disputou a Taça Rio (segundo turno do Campeonato) — com jogos contra os participantes do outro grupo. Na semifinal, foi eliminado pelo o  após o empate sem gols, já que o Vasco da Gama tinha a vantagem do empate, por ter se classificado em primeiro lugar no seu grupo. Na  semifinal do Campeonato, venceu, no Maracanã, o  por 2–1. Fez a final, em duas partidas, contra o . Em ambas venceu — por 1–0 e 2–1 — e, depois de três anos na fila (o maior jejum do clube nos últimos 20 anos), conquistou, de forma invicta, o título do Carioca pela 34ª vez em sua história. Essa foi a 6ª vez que o Flamengo conquistou o Carioca de forma invicta, igualando o recorde que pertencia ao . Além disso, com a conquista, o  abriu sua maior vantagem de títulos cariocas sobre o  (que é segundo maior detentor de títulos do campeonato) na história. São agora 34 taças rubro-negras contra 31 tricolores.

Na fase inicial da Primeira Liga, estava no grupo B contra ,  e  e classificou-se para as quartas de final, com duas vitórias e um empate. Nas quartas, após o empate em 1 a 1 no tempo normal, perdeu nos pênaltis por 5 a 4, sendo eliminado.

Já na Copa Libertadores da América, disputou a fase de grupos (grupo 4), contra o , da Argentina, , do Chile e o . O clube liderou o grupo com três vitórias e duas derrotas, mas com a derrota na última partida (e os demais resultados), foi eliminado, ficando na terceira colocação e, com isso, conquistando o direito de disputar a Copa Sul-Americana.

Na Copa Sul-Americana, chegou a final — após eliminar  (do Chile, na segunda fase, 5–2 e 5–0),  (oitavas de final, 0–0 e 4–0),  (quartas de final, 1–0 e 3–3) e  (da Colômbia, semifinal, 2–1 e 2–0) — contra o , da Argentina. A primeira partida foi vencida pelo clube argentino por 2–1. A partida de volta foi em 13 de dezembro, no Maracanã e terminou empatada em 1–1. Assim, o clube foi vice-campeão da competição.

O clube participou de uma partida amistosa, em 21 de janeiro, contra o , em Goiânia, no estádio Serra Dourada. O Vila Nova venceu a partida por 2–1 e conquistou a sua primeira vitória sobre o Flamengo em sua história.

Disputou 84 partidas, sendo 41 vitórias, 25 empates e 18 derrotas e marcou 136 gols e sofreu 75, com saldo de 61 gols.

A equipe de futebol foi considerada a sexta melhor do mundo, conforme os critérios do ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). Esta foi a segunda melhor colocação de um clube brasileiro no ano, atrás apenas do Grêmio.

O artilheiro da temporada foi Paolo Guerrero com 20 gols, seguido por Diego com 18 gols, Éverton com 10, Felipe Vizeu, Leandro Damião e Willian Arão com nove gols cada, Éverton Ribeiro e Réver com sete gols, Berrío e Lucas Paquetá com seis gols, Mancuello e Rodinei com cinco gols, Miguel Trauco e Vinícius Júnior com quatro gols, Juan e Matheus Sávio com três gols, Cuéllar, Gabriel e Rafael Vaz com dois gols e Geuvânio, Pará, Renê e Rômulo com um gol cada.

Na parte disciplinar, foram 164 cartões, sendo seis vermelhos para Alex Muralha, Berrío, Éverton, Miguel Trauco, Pará e Rodinei, um cada, e 158 amarelos: 14 para Éverton, 12 para Diego, Pará e Paolo Guerrero, 10 para Márcio Araújo e Miguel Trauco e mais 25 jogadores que também receberam cartões amarelos durante a temporada.

Com relação à venda de atletas, números expressivos. Em 26 de janeiro, o clube confirmou a venda do lateral Jorge para o Monaco, da França por 27 milhões de reais. Como o clube embolsou em torno de R$ 25 milhões pelos 70% dos direitos econômicos que tinha do jogador, conforme último balanço do clube, Jorge passou a ser a maior venda da história do clube, superando a de Renato Augusto em 2008, que rendeu cerca de R$ 15 milhões aos cofres rubro-negros. Se considerarmos somente os defensores negociados pelos times brasileiros de 2010 a janeiro de 2017, a venda de Jorge ocupa a quinta posição. Ou seja, em pouco mais de 6 meses, o jogador se valorizou em mais de 100%.
Em maio, o clube confirmou a venda de Vinicius Junior, para o  por 45 milhões de Euros. No acordo assinado, o clube carioca assinou uma obrigação de venda em julho de 2018, já que não é permitido na Espanha o registro de estrangeiros menores de idade, e Vinicius tinha apenas 16 anos de idade. Esse valor correspondeu à 2ª maior venda da história do futebol brasileiro (atrás apenas da do Neymar), o maior valor arrecadado por um clube brasileiro por uma negociação), e ainda o maior valor já pago por um futebolista com menos de 19 anos de idade.

Elenco

Outros jogadores 
Estes são os jogadores não aproveitados, mas com contratos ainda em vigência.

Emprestados

Empréstimos 

|}

Transferências 

{| style="background:#f; border:1px solid #000; padding:0;" cellpadding="0" cellspacing="0"
|- style="background:#000;"
| colspan="4" align="center"| Entradas
|- style="background:#fe0000; padding:0 0 0 3px; text-align: center;"
| style="width:145px; border-bottom:1px solid #ff0;"|Jogador
| style="width:40px; border-bottom:1px solid #ff0;"|
| style="width:175px; border-bottom:1px solid #ff0;"|Clube anterior
| style="width:45px; border-bottom:1px solid #ff0;"|
|-
|  Léo
| align="center"|LD
|  Atlético Paranaense 
| align="center"|
|-
|  Paulinho
| align="center"|A
|  Santos 
| align="center"|
|-
|  Cesar
| align="center"|G
|  Ponte Preta 
| align="center"|
|-
|  Luiz Antônio
| align="center"|V
|  Bahia 
| align="center"|
|-
|  Jajá
| align="center"|V
|  Avaí 
| align="center"|
|-
|  Thomás
| align="center"|M
|  Joinville 
| align="center"|
|-
|  Recife
| align="center"|V
|  Tupi 
| align="center"|
|-
|  Rodolfo
| align="center"|M
|  Oeste 
| align="center"|
|-
|  Baggio
| align="center"|A
|  Luverdense 
| align="center"|
|-
|  Jonas
| align="center"|V
|  Dinamo Zagreb 
| align="center"|
|-
|  Dumas
| align="center"|Z
|  Goa 
| align="center"|
|-
|  Rafinha
| align="center"|A
|  Thai Honda 
| align="center"|
|-
|  Igor Sartori
| align="center"|A
|  Red Bull Brasil 
| align="center"|
|-
|  Juan Felipe
| align="center"|V
|  Rio Claro 
| align="center"|
|-
|  Nixon
| align="center"|A
|  América Mineiro 
| align="center"|
|-
|  Miguel Trauco
| align="center"|LE
|  Universitario
| align="center"|
|-
|  Darío Conca
| align="center"|M
|  Shanghai SIPG 
| align="center"|
|-
|  Rômulo
| align="center"|V
|  Spartak Moscou
| align="center"|
|-
|  Berrío
| align="center"|A
|  Atlético Nacional
| align="center"|<ref>{{citar web|url=http://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2017/01/fla-anuncia-oficialmente-berrio-como-quarto-reforco-do-clube-na-temporada.html|titulo=Fla anuncia Berrío como quarto reforço do clube: Espero conseguir títulos'|publicado=GloboEsporte.com|data=27 de janeiro de 2017|acessodata=13 de janeiro de 2017}}</ref>
|-
|  Renê
| align="center"|LE
|  Sport
| align="center"|
|-
|  Cesar
| align="center"|G
|  Ferroviária 
| align="center"|
|-
|  Baggio
| align="center"|A
|  Ceará 
| align="center"|
|-
|  Trindade
| align="center"|V
|  Ceará 
| align="center"|
|-
|  Jajá
| align="center"|V
|  Tombense 
| align="center"|
|-
|  Daniel dos Anjos
| align="center"|A
|  Atlético Goianiense 
| align="center"|
|-
|  Léo
| align="center"|LD
|  Atlético Paranaense 
| align="center"|
|-
|  Paulo Victor
| align="center"|G
|  Gaziantepspor 
| align="center"|
|-
|  Éverton Ribeiro
| align="center"|M
|  Al Ahli
| align="center"|
|-
|  Daniel
| align="center"|G
|  Maccabi Tel Aviv 
| align="center"|
|}

|}

 Legenda

  : Jogadores que retornam de empréstimo

  : Jogadores emprestados
|}

 Inscritos na Libertadores 
Estes foram os jogadores inscritos para a disputa da Copa Libertadores. Como é obrigatória a numeração de 1 a 30, o número 12, que é aposentado pelo clube em homenagem a sua torcida, acabou sendo atribuído ao goleiro Thiago.

 Fatos marcantes 
 Transferências 
 Entradas 
 Miguel Trauco 
Em 14 de dezembro de 2016, o lateral-esquerdo peruano Miguel Trauco, do Universitario e da Seleção Peruana, foi anunciado como o primeiro reforço para a temporada de 2017. Ele será apresentado em 11 de janeiro, junto com o retorno do grupo às atividades.

Foi apresentado no Ninho do Urubu, em 12 de janeiro.

 Darío Conca 
Em 2 de janeiro, o clube anunciou a contratação do meia argentino Darío Conca por empréstimo do clube chinês Shanghai SIPG até o final da temporada. A apresentação também será em 11 de janeiro, no Centro de Treinamento George Helal, em Vargem Grande. Pelo acordo firmado, o jogador só receberá salário a partir do momento que entrar em campo pelo clube.

O jogador foi apresentado em 13 de janeiro, no Ninho do Urubu. Ele usará a camisa 19.

Na manhã de 24 de fevereiro, Conca foi visto correndo em volta do campo, no Ninho do Urubu, trabalhou com bola e até jogou golzinho com outro lesionado: o meia Ederson. O meia argentino está inscrito no Campeonato Carioca, mas ainda não tem prazo para estrear, seja no Carioca ou em outra competição.

 Insatisfação
Em 5 de junho, o clube advertiu Conca por ter faltado ao treino de 3 de junho. O futebolista não participou do treino por não ter sido relacionado para a partida contra o Botafogo. Depois de ficar sabendo que não seria relacionado para o clássico, houve uma conversa com Zé Ricardo e o meia expôs a sua insatisfação. No dia seguinte, 6 de junho, o jogador mostrou arrependimento pela atitude e o caso foi dado como encerrado pelo clube. A previsão da comissão técnica é que o meia seja relacionado para a partida contra o , em 11 de junho.

 Estreia
Em 14 de junho, na partida contra a , na Ilha do Urubu, entrou e fez a sua estreia pelo rubro-negro, após 10 meses sem participar de uma partida oficial. Participou dos 10 minutos finais e chegou a fazer uma finalização no seu primeiro lance, mas bateu fraco e o chute foi defendido facilmente pelo goleiro Aranha.

 Retorno à China liberado
Em 8 de dezembro, após pedido do Shanghai SIPG, o Flamengo liberou o argentino para retornar ao clube chinês, após ter atuado apenas por 27 minutos na temporada.

 Rômulo 
Em 13 de janeiro, o clube anunciou a contratação do volante Rômulo do . Desde 2002 no clube russo, o jogador de 26 anos foi revelado pelo  e formado nas divisões de base do  (Pernambuco).

A apresentação do jogador aconteceu em 16 de janeiro, com a presença do presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo, e do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, na sala de imprensa Victorino Chermont.

 Orlando Berrío‎‎ 
Em 27 de janeiro, o clube anunciou o quarto reforço para a temporada, o atacante colombiano Orlando Berrío. Após o clube do atleta, , de Medellín, ter negado duas ofertas, a última foi aceita e o contrato do atleta terá quatro anos de duração. A transação foi de 3,5 milhões de dólares — cerca de 11 milhões de reais — a serem pagos em dois anos. O jogador se apresenta em 31 de janeiro.

Em 31 de janeiro, como previsto, foi apresentado pelo presidente Bandeira de Mello, mesmo com um inesperado bloqueio pela Polícia Federal por falta de visto de trabalho.

Na sua estreia, em 8 de fevereiro, contra o , pela primeira rodada do grupo B da Primeira Liga, marcou seu primeiro gol pelo clube. Entrou na partida aos 16 minutos do segundo tempo e aos 32 minutos, após o goleiro do Grêmio, Bruno Grassi, espalmar a cabeçada de Guerrero, fez de "peixinho".

 Renê 
Em 6 de fevereiro, o lateral-esquerdo Renê, de 24 anos, foi anunciado oficialmente como quinto reforço do clube na temporada. A apresentação foi no dia seguinte, 7 de fevereiro. Ele irá disputar posição com Trauco, também recém-chegado. O clube pagou 50% dos direitos econômicos do atleta por 3,2 milhões de reais. Ele é conterrâneo de outro recém-contratado, Romulo. Ambos nasceram em Picos, no Piauí.

Foi apresentado, oficialmente, em 7 de fevereiro, após realizar o seu primeiro treino no Ninho do Urubu. O jogador herdou a camisa 6, do lateral Jorge, negociado com o Monaco, da França.

 Éverton Ribeiro 
Em 5 de junho, o clube anunciou a contratação do meia Éverton Ribeiro, sexto reforço da temporada. A apresentação aconteceu em 6 de junho, no Salão Nobre da Gávea. Com contrato de quatro anos assinado — a negociação foi fechada por 6 milhões de euros, cerca de 22,6 milhões de reais —, o presidente Eduardo Bandeira de Mello entregou a camisa número 7 ao jogador.

 Rhodolfo 
Apenas uma semana depois, um novo reforço foi anunciado para a temporada: o zagueiro Rhodolfo. Apresentado no Ninho do Urubu, foi chamado pelo presidento do clube de "o novo xerife" e vestirá a camisa 44. O custo do jogador para o clube foi de 1,5 milhão de euros — aproximadamente 5,3 milhões de reais.

 Geuvânio 
 Anúncio oficial
Em 21 de junho, o clube anunciou a contratação, por empréstimo, do atacante Geuvânio, repatriado do Tianjin Quanjian, da China. O jogador, que utilizará a camisa 23, foi revelado pelo , passou a titular no final de 2013 e, em 2014, jogou ao lado do também atacante Leandro Damião. O Flamengo irá dividir os salários do jogador com o clube chinês — cerca de 500 mil reais para cada clube — e o contrato será de 18 meses.

 Repercussão do Santos
O departamento jurídico do Flamengo avaliou que não haverá problemas na contratação e ignorou a cláusula de exclusividade do Santos, mas o clube santista promete ir até a FIFA por uma indenização.

 Apresentação
À noite, o jogador foi apresentado oficialmente no Ninho do Urubu. Durante a entrevista, já como jogador do clube, explicou que não foi procurado pelo Santos e o motivo para voltar ao Brasil.

 Santos cobra indenização
O Santos notificou o clube chinês Tianjin Quanjian sobre uma multa de 500 mil euros — cerca de 1,8 milhão de reais — por quebra do acordo de exclusividade no retorno ao futebol brasileiro do atacante Geuvânio. A disputa deve ser levada à câmara de arbitragem da FIFA, pois o Santos entende que além da penalidade, cabe indenizado por perdas e danos. No contrato de venda do jogador ao Tianjin Quanjian, o clube da Vila Belmiro incluiu uma cláusula que o colocava como único destino de retorno do atacante ao Brasil, no caso de empréstimo.

 Saídas 
 Paulo Victor 
Em 23 de janeiro, o clube anunciou que o goleiro Paulo Victor, após renovação do vínculo até julho de 2019, foi emprestado para o clube , da Turquia, por 18 meses com opção de compra do atleta ao final do contrato. Não haverá compensação financeira pelo jogador, apenas os salários serão pagos integralmente pelo clube turco.

Foi apresentado pelo clube turco em 26 de janeiro.

 Jorge 
 Anúncio da venda
Em 26 de janeiro, o clube anunciou a venda do lateral-esquerdo Jorge para o , da França. Porém, o valor do acordo não foi divulgado, mas é estimado em 9 milhões de euros — cerca de 30 milhões de reais — e caberá ao clube, aproximadamente, 23 milhões de reais, 70 por cento dos direitos pelo jogador mais 5 por cento como condição de transferência para o clube francês.

 Assinatura oficial do contrato
Em 30 de janeiro, assinou oficialmente o contrato com o Monaco, líder do Campeonato Francês, por cinco temporadas (até junho de 2021). Assim, como no clube rubro-negro, usará a camisa 6.

 Apresentação
Em 6 de fevereiro, foi apresentado pelo seu novo clube e concedeu entrevista coletiva ao lado do vice-presidente de futebol do Monaco, Vadim Vasilyev.

 Primeira escalação
Em 20 de fevereiro, o jogador fez a sua primeira viagem com o grupo na Liga dos Campeões, com destino à Inglaterra. O Monaco fará a partida de ida pelas oitavas de final contra o . O técnico português Leonardo Jardim, afirmou que o jogador não deve fazer sua estreia agora, ou seja, pode ser que ele demore um pouco a fazer sua primeira partida com a camisa 6 do Monaco.

 Estreia
Em 1 de março, fez sua estreia pelo seu novo clube. A partida foi pelas oitavas de fina da Copa da França, no estádio Vélodrome contra o . O jogo terminou 2–2 no tempo normal e 4–3 na prorrogação. Assim, o Monaco seguiu para as quartas de final da competição.

 Participação do Vasco
Após consultar seus arquivos, o Vasco da Gama identificou que tem direito a 0,38 por cento dos 8,5 milhões de euros pagos pelo Monaco ao Flamengo, ou seja, cerca de 100 mil reais. O departamento jurídico do Vasco consultou a CBF e seus próprios arquivos para preparar a documentação. Caso o Monaco não faça o pagamento espontaneamente, o Vasco irá notificar o clube monegasco. O jogador chegou ao Vasco na categoria pré-mirim e saiu aos 12 anos para o Flamengo, onde completou a sua formação.

 Donatti 
Em 21 de junho, o Flamengo anunciou que aceitou a oferta do , do México, para compra do zagueiro argentino Donatti. O atleta embarcou para o México para acertar os últimos detalhes da transferência. O clube mexicano vai pagar valor similar ao da compra do jogador, ou seja, 1,8 milhão de dólares — cerca de 6 milhões de reais. Donatti já se despediu dos companheiros.

 Campeonato Carioca 
 Borderô da Arena das Dunas 
O Flamengo não assinou o borderô referente a primeira partida pela Taça Guanabara, em 28 de janeiro, contra o Boavista. A recusa em assinar o documento é por não haver menção da cobrança da taxa extra de 50 mil reais cobrada pela FERJ por jogos realizados fora do Rio de Janeiro.

 Últimos inscritos 
Em 9 de fevereiro, data limite de inscrição de jogadores para a competição, o clube irá definir os últimos inscritos no Campeonato Carioca. O jogador Renê irá substituir Jorge, vendido, mas a novidade será a inscrição de Ederson, camisa 10, e o descarte de Darío Conca. O departamento de futebol ainda não confirma as mudanças na lista.

O clube decidiu incluir na lista de aptos para o Campeonato Estadual o argentino Darío Conca, além de Ederson e Renê. A surpresa da inscrição de Conca está no fato do jogador ter chances mínimas de atuar até o final da competição — 7 de maio — já que ele está em recuperação de uma cirurgia de joelho e na fase preliminar dos preparativos para retornar aos gramados. Porém, a vaga estava disponível, mesmo ele não estando nos planos da comissão técnica, foi inscrito.

A lista definitiva para o Estadual:

 Goleiros
 Alex
 Thiago
 Gabriel Batista
 Zagueiros
 Réver
 Rafael Vaz
 Donatti
 Juan
 Léo Duarte
 Laterais
 Pará
 Rodinei
 Miguel Trauco
 Renê
 Jorge (vai sair da lista)

 Meias
 Rômulo
 Márcio Araújo
 Cuéllar
 Ronaldo
 William Arão
 Lucas Paquetá
 Ederson
 Darío Conca
 Mancuello
 Diego
 Cafu
 Matheus Sávio
 Gabriel
 Adryan

 Atacantes
 Guerrero
 Marcelo Cirino
 Berrío
 Felipe Vizeu
 Éverton
 Leandro Damião
|}

 Brigas no clássico contra o Botafogo 
 Polêmica no Twitter 
 Torcida única 
 Ação do Ministério Público
Após as confusões e brigas entre as torcidas de Flamengo e Botafogo, antes do clássico de 12 de fevereiro, no Engenhão, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) decidiu, em de 15 de fevereiro, entrar com ação no Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, para que os clássicos do futebol carioca tenham torcida única. Rodrigo Terra, promotor autor da ação, baseou o pedido no fato do Brasil ser o recordista mundial em mortes de torcedores por causa de brigas envolvendo as organizadas.

A ação pede a proibição de distribuição de ingressos para torcidas organizadas por clubes, pela CBF e pela FERJ e, ainda exige, que os quatro grandes clubes cariocas, a FERJ e a CBF cadastrem, obrigatoriamente, todos os integrantes das torcidas organizadas.

 Reação dos clubes "grandes"

 Liminar
Em 17 de fevereiro, o juiz Guilherme Schiling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio de Janeiro, decidiu, em caráter liminar, que os clássicos entre clubes do Rio de Janeiro passarão a ter torcida única. O próximo clássico, deverá ser a partida semifinal da Taça Guanabara, em 25 de fevereiro. Conforme o regulamento do Campeonato, o mando de campo das semifinais (disputadas em jogo único), tanto na Taça Guanabara quanto na Taça Rio, pertence ao time de melhor campanha de cada grupo na fase de classificação. Já nas finais de cada turno, também segundo o regulamento, o mando de campo se dará por sorteio. Pela decisão, apenas torcedores dos clubes com o mando de campo poderão ter acesso ao estádio e a FERJ é obrigada a se adequar, sob pena de multa diária de 30 mil reais, caso descumpra a medida judicial.

 Reação do presidente da FERJ

 Reação de Eurico Miranda

 Anúncio do recurso pela Secretaria de Esporte
Horas após a divulgação da decisão judicial, a secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, anunciou que entrará com um recurso contra a decisão.

 Comentários de ex-jogadores

 Clássico fora do Rio
Sem local definido, em função da liminar obrigando que os clássicos aconteçam com torcida única, Flamengo e Vasco cogitaram levar a partida para fora do Rio de Janeiro. A Arena das Dunas, em Manaus, e o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, estão bem cotados para sediar a partida. O Vasco prefere Manaus, onde a diretoria considera mais rentável, pois atrai um grande público. Já o Flamengo prefere Brasília, por conta de operação e por ter logística mais fácil.

 Juiz de Fora
Em 20 de fevereiro, o Helenão, em Juiz de Fora, Minas Gerais foi anunciado como local da semifinal pela FERJ. Porém, a prefeitura da cidade não foi avisada da decisão e, além disso, o Flamengo afirmou ter sido contra a decisão, por questões de segurança, mesmo com a garantia de anuência de ambos os clubes, pela Federação. O , time da cidade que tinha jogo marcado para as 16 horas do mesmo dia contra a , pelo Campeonato Mineiro. A Federação Mineira de Futebol (FMF), publicou a alteração do horário para as 11 horas e a prefeitura, novamente, não foi consultada.

No dia seguinte, em 21 de fevereiro, a prefeitura da cidade e o comando da 4ª Região da Polícia Militar, em comunicado, vetaram qualquer partida no estádio — exceto o já marcado entre Tupi e URT — pelos compromissos já assumidos com o Carnaval da região.

 Flamengo requer jogo no Engenhão
Ainda em 21 de fevereiro, o presidente do Flamengo, enviou carta à FERJ, requerendo que a semifinal ocorra em 25 de fevereiro, no Engenhão, com ambas as torcidas. Na carta, o clube nega que concordou com a FERJ para o jogo em Juiz de Fora. A carta afirma que, como mandante (por ter feito melhor campanha na fase de grupos), deveria, obrigatoriamente, ser consultado sobre o local da partida.

 Eurico Miranda

 Reunião na FERJ
Ainda em 21 de fevereiro, os clubes se reuniram na sede da FERJ em busca de uma solução para a realização da semifinal, mas nada de concreto foi definido sobre o local. Os representantes dos clubes decidiram insistir no estádio Nilton Santos e com duas torcidas e, portanto, iriam aguardar que o juiz reconsiderasse a decisão de torcida única até o último momento. A outra semifinal, entre Fluminense e Madureira, também continuava indefinida.

 Juiz convoca reunião urgente
No final do dia 21 de fevereiro, o juiz Guilherme Schilling, responsável pela liminar que determinou torcida única nas partidas do Campeonato Estadual, convocou os quatro grandes clubes, a FERJ e a Polícia Militar para audiência em 22 de fevereiro, às 13 horas, no Fórum Central do Rio.

 Liminar suspensa
Em 22 de fevereiro, após a audiência de aproximadamente 3 horas e 30 minutos no Fórum Central do Rio, o juiz Guilherme Schiling suspendeu a liminar excepcionalmente para realização das semifinais. Pelo que foi acordado entre as partes, o clássico está marcado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 17 horas. Já a partida entre Fluminense e Madureira acontecerá em Los Larios, em Xerém, às 16 horas e 30 minutos. Ambos acontecerão no sábado, 25 de fevereiro.

Entretanto, a troca do local da partida não agradou o Fluminense, que queria manter a partida no Engenhão, mas a Polícia Militar, por questões de segurança, vetou qualquer partida no estádio.

 Prefeitura de Volta Redonda
No fim da tarde, a prefeitura de Volta Redonda emitiu uma nota sobre não ter sido procurada pela FERJ e alegou não ter condições de receber a partida, no sábado de Carnaval, entre Flamengo e Vasco. Na sequência a Federação entrou em contato com o prefeito Samuca Silva e marcou uma reunião para o dia seguinte para que os detalhes operacionais sejam acertados. O próprio prefeito adiantou que a cidade receberá a partida.

 Segurança reforçada em Volta Redonda
Na manhã de 23 de fevereiro, representantes da FERJ, do Flamengo e do Vasco se reuniram com autoridades locais de Volta Redonda para tratar da realização do clássico. Foram definidos os setores de cada torcida e determinado que o setor das cadeiras, com cerca de 800 lugares, terá duas torcidas, separadas. O efetivo do GEPE e da Polícia Militar será de 100 homens para o interior do estádio e duas viaturas do Batalhão de Choque com 40 homens para a parte externa. A Polícia Rodoviária Federal fará a escolta das torcidas na Dutra, além da segurança de restaurantes e lanchonetes no trajeto entre o Rio de Janeiro e Volta Redonda.

 Fla e Flu querem final no Rio
Durante o carnaval, ainda com o recesso do Judiciário e a liminar que determina torcida única em vigor, Flamengo, Fluminense e FERJ estão tentando acertar o local da final no Rio de Janeiro. A ideia dos clubes é o Maracanã, com o Engenhão como segunda opção. O "plano C" seria outro estado, dependendo da FERJ, e Brasília seria a opção principal, mas sem nada definido.

 Críticas do promotor do caso
O promotor Rodrigo Terra usou as redes sociais para criticar a postura dos clubes cariocas sobre a questão da torcida única.

 Aposta no Engenhão
Em entrevista em 28 de fevereiro, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, declarou que o Fla-Flu da final da Taça Guanabara, deve ser disputada no Engenhão. O dirigente baseou sua declaração no regulamento da competição, que prevê o Maracanã como primeira opção, mas admite a decisão na no Engenhão e, sequer, pensa em enfrentar o rival com torcida única.

 Pedido da Secretaria de Esportes
Também em 28 de fevereiro, a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer do Estado do Rio de Janeiro publicou um nota pedindo que a final da Taça Guanabara seja realizada no Maracanã. A nota afirma que apoia tanto a FERJ, quanto Flamengo e Fluminense e que irá convocar "administradores/concessionárias para exigir garantias de que a final da Taça Guanabara seja realizada no estádio". O documento, assinado pelo secretário Thiago Pampolha Gonçalves, também afirma ser contra a decisão da justiça — clássicos com torcida única — e pede que a medida não continue.

 Final no Engenhão
Em 1 de março, a FERJ anunciou que a partida será realizada no Engenhão, em 5 de março, às 16 horas, e com mando de campo do Fluminense. Assim, como a liminar de torcida única está em vigor, a venda de ingressos será apenas para torcedores do Fluminense, a partir de 2 de março.

Pouco antes do anúncio, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/RJ), Marcelo Jucá, já tinha determinado que a decisão fosse no Engenhão. O magistrado concordou com os argumentos da Procuradoria e, afirmou, que faltam laudos de segurança para que a partida fosse realizada no Maracanã. Questionado sobre quais argumentos definiram o local, Jucá lembrou que há necessidade da venda de ingressos ser iniciada logo.

 Liminar mantida
Em audiência realizada em 2 de março, no Fórum do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o juiz Guilherme Schilling manteve a liminar que determina torcida única em partidas no Rio de Janeiro. Assim, conforme sorteio realizado na FERJ, apenas os torcedores tricolores poderão estar no estádio na final.

Participaram da audiência representantes dos quatro grandes clubes, do poder público e da Polícia Militar. Mesmo com as garantias da PM para que o clássico aconteça com ambas as torcidas, o Ministério Público - com o argumento da atual situação da segurança pública do estado - e os representantes do Botafogo - proprietário do estádio - pressionaram pela manutenção da liminar. A decisão de manter a liminar, desagradou ambos os clubes e a FERJ.

Conforme o Estatuto do Torcedor, a venda dos ingressos precisa começar com 72 horas de antecedência, ou seja, às 16 horas de 2 de março. Em princípio, apenas os setores Norte e Oeste - reservados para o Flu - serão vendidos. O desejo é reverter a situação, por isso os setores Sul e Leste não serão comercializados ainda.

 Movimento dos torcedores do Flamengo
Logo após a manutenção da liminar de torcida única, torcedores do Flamengo começaram a divulgar nas redes sociais a intenção de adquirir os ingressos destinados ao Fluminense. Em diversos perfis no Twitter, rubro-negros avisaram a intenção de estar no Engenhão, dentro e fora do estádio. A diretoria do Flamengo aguarda o recurso que tentará reverter a liminar ainda nesta sexta-feira, 3 de março.

 MP vai propor acordo
O Ministério Público do Rio de Janeiro vai se reunir com os quatro grandes clubes e a FERJ, em 5 de março e, portanto, após a final da Taça Guanabara, para propor um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que impõe aos clubes e à FERJ multa de 3 milhões de reais em casos de brigas que resultem em lesão corporal grave ou morte.

 Possibilidade de portões fechados
Em 2 de março, o departamento jurídico da FERJ entrou com agravo de instrumento na tentativa de derrubar a liminar. Flamengo e Fluminense, que também entraram com recursos, discutem a alternativa de jogar a final com portões fechados. O adiamento da partida está descartado pelos clubes e pela FERJ, em função do calendário já apertado pela Primeir Liga, Copa do Brasil e Libertadores. Os clubes conversaram durante toda a tarde e início da noite e avaliaram a medida, como solução de consenso, mesmo sendo considerada radical. Por volta de 22 horas, ambos os departamentos jurídicos dos clubes entraram com recurso em conjunto, para ser analisado pelo desembargador do plantão judiciário.

 Desembargador de plantão se declara impedido
O desembargador André Ribeiro, do plantão do TJ/RJ, se declarou impedido de julgar o recurso de Flamengo e Fluminense, por ser sócio do Flamengo. Com isso, o processo será encaminhado para livre distribuição entre um dos demais desembargadores do Tribunal, a partir das 11 horas.

Com o impedimento do magistrado, ele atrasou ainda mais o processo e irritou a todos, inclusive os dirigentes e advogados do clube para o qual torce, o Flamengo.

 Desembargador reverte decisão
Na tarde de 3 de março, o desembargador Gilberto Clovis Farias Matos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ) acatou o recurso de Flamengo e Fluminense e suspendeu a liminar que obrigava torcida única.

O mérito do recurso — que pede a extinção da liminar, ou seja, todo o seu teor — precisa ser analisado. Isso significa que a liminar não está definitivamente derrubada, pois o mérito do recurso precisa ser julgado pelo colegiado de desembargadores.

 Presidente do Botafogo lamenta decisão
O presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira (CEP), desde o início, se mostrou contra a presença das duas torcidas, principalmente do Flamengo, e foi contra a decisão do desembargador de cassar a liminar de torcida única.

 Clubes rejeitam TAC
O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público foi rejeitado pelos clubes e pela FERJ. Seria necessária a anuência tanto dos clubes, como da FERJ e mesmo da CBF, dependendo do Campeonato em disputa. Embora ainda não tenham se manifestado oficialmente, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco não vão assinar o TAC. A FERJ também se manifestou contrária.

 TJD recusa recurso do Botafogo
Ainda em 3 de março, antes mesmo da queda da liminar que obrigava torcida única no clássico, o Botafogo entrou com recurso no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) para que a decisão da Taça Guanabara, fosse realizada no Maracanã e não no Engenhão. O pedido foi negado auditor Nilson Neves Chagas. Segundo o departamento jurídico do Botafogo, o recurso se dava por falta de provas de que o Maracanã não estaria apto a receber a final — já que o Flamengo marcou a estreia na Libertadores, na quarta-feira seguinte para o estádio.

 Fla e Flu elogiam torcida mista
Em 4 de março, os presidentes de Flamengo e Fluminense concederam entrevista coletiva, nas Laranjeiras, sede do Tricolor, para celebrar a vitória no tribunal.

 Presidente da FERJ critica o Botafogo
O presidente da FERJ, Rubens Lopes — mesmo mantendo boa relação com o Botafogo desde a gestão de Mauricio Assumpção — criticou a postura do presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, na briga jurídica contra a torcida mista em clássicos, que qualificou de "incitação ao ódio".

 Desembargador reforça suspensão até julgamento
Em 16 de março, o desembargador Gilberto Matos negou recursos dos clubes sobre o esclarecimento da decisão liminar. Algumas dúvidas foram levantadas pelo Ministério Público sobre a aplicação da suspensão da liminar apenas à final da Taça Guanabara. O desembargador relator considerou que está claro na decisão inicial, onde suspendeu os efeitos da liminar até a análise do mérito da questão. O julgamento de mérito ainda não tem data marcada e, de acordo com advogados envolvidos, não é impossível que aconteça após o final do Campeonato.

 Hat-trick 
Em 11 de março, na partida contra a , o atacante Leandro Damião marcou um hat-trick "sem falhas", ou seja, fez três consecutivos no mesmo tempo — aos 18, 31 e 35 minutos do primeiro tempo. O último hat-trick do clube foi em 5 de fevereiro de 2014, em partida contra o  — que terminou 5–2 para o Flamengo — pelo também atacante Alecsandro, hoje no , em partida válida pela Taça Guanabara.

 Vaga e vantagem na semifinal do Campeonato 
Após a segunda rodada da Taça Rio, o Flamengo — líder da classificação geral da competição com 21 pontos — precisa apenas de uma vitória nas próximas quatro partidas para não depender de mais nada para estar nas semifinais do Campeonato. Com esta vitória, alcançaria 24 pontos e oito vitórias e só poderá ser ultrapassado pelo Fluminense, campeão da Taça Guanabara e já garantido nas semifinais — o , com 12 pontos, teria a possibilidade de alcançar os 24 pontos, mas não o número de vitórias. Assim, o Flamengo garantiria, ao menos, o segundo lugar geral e estaria classificado independentemente de quem conquiste a Taça Rio. Como o regulamento define que os dois clubes que terão vantagem do empate e também do mando de campo na semifinal geral serão os melhores classificados, no cômputo geral, mas com apenas pontos conquistados dentro dos grupos B e C, ou seja, sem contar semifinais e finais dos turnos, o Flamengo — mesmo sendo segundo na classificação geral — teria esta prerrogativa.

 Ser eliminado é mais vantajoso 
Após a vitória sobre o , em 22 de março, o clube não só se classificou antecipadamente para as semifinais do Campeonato — o Fluminense também já está classificado antecipadamente por ter vencido a Taça Guanabara — como também garantiu a vantagem por ter assegurado uma das duas melhores campanhas na soma da Taças Guanabara e Rio, porém, somente se não vencer a Taça Rio. Isto porque a vantagem pelo empate pertence aos clubes melhores classificados na classificação geral, excluindo-se os vencedores dos turnos. Se o Flamengo vencer a Taça Rio, portanto, perde esta prerrogativa.

 Botafogo entre na Justiça por direitos iguais na semifinal 
O Botafogo, em 20 de abril, entrou com um mandado de garantia, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/RJ) para ter direitos iguais ao Flamengo na utilização do Maracanã, na semifinal do Campeonato Carioca. O clube alvinegro alega o desfavorecimento na quantidade de ingressos, camarotes e ingressos, acessos ao estádio, políticas de sócio-torcedor, espaço de publicidade, entre outros detalhes.

Marcelo Jucá, presidente do TJD/RJ, não viu irregularidade e indeferiu a liminar, mas o processo seguirá. Informações para análise, em três dias, serão solicitadas à FERJ. Após este prazo a Procuradoria se manifestará e um relator será sorteado para determinar a data de julgamento. Com o feriado em 21 de abril, a partida seguirá como definido e o processo continuará e serão julgados os prejuízos, se comprovada a irregularidade.

 Aumento na segurança da semifinal 
A semifinal, em 23 de abril, entre Flamengo e Botafogo, será realizada num ambiente diferente da partida de 12 de fevereiro, no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Há aumento de 49 por cento do efetivo de policiais e de seguranças no estádio — de 569 para 849 convocados para a partida.

A crise da segurança pública do estado também é menor. À época, também acontecia o protesto de familiares para greve da Polícia Militar e, dos 170 policiais convocados do GEPE, apenas 74 foram ao estádio. Já para esta semifinal, conforme a ata publicada no site da FERJ, serão 260 policiais do GEPE e mais 150 policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar.

 Campeonato Brasileiro 
 Fim à venda de mando de campo 
 Congresso técnico
No congresso técnico realizado em 20 de fevereiro, na sede da CBF, ficou decidida a proibição dos clubes de vender as partidas para estádios de outros estados. A decisão não foi unânime, com placar de seis votos contra e 14 votos à favor da decisão.

Outra medida, mas apenas para o Campeonato de 2018, atinge, especificamente, o , pois nenhum estádio poderá ter grama sintética. Desde fevereiro de 2016, a Arena da Baixada, em Curitiba, tem gramado artificial. A votação também foi dividida, 15 votos a favor e cinco contra, com a ressalva para 2018.

Outro assunto, mas rejeitado pelos clubes, foi a proposta para que houvesse um limite de 33 atletas inscritos por equipe. Os clubes foram contrários, principalmente por conta da janela de transferências no meio do ano.

 Reação do gestor da Arena AM
Para não ser prejudicado com a falta de jogos, já que os clubes locais não conseguem levar público para justificar a estrutura, o Governo do Amazonas, gestor da Arena da Amazônia, vai se unir com outros estados e estuda até mesmo entrar na Justiça contra a decisão da proibição da venda de mando de campo.

 Reação do gestor do Kleber Andrade
Administrador do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o secretário de Esportes do Espírito Santo, Max da Matta, também reagiu a decisão dos clubes do Brasileiro de não permitir a venda do mando de campo.

 OAB-DF entra na briga
Em 23 de março, a OAB-DF se uniu ao governo do Distrito Federal para tentar derrubar a proibição de partidas da Série A do Brasileirão fora dos estados de origem do time mandante.

 Maracanã social 
O Flamengo e a Prefeitura do Rio de Janeiro negociam realizar uma grande ação social em parceria. A ideia é que a renda da partida de estreia, contra o , seja revertida para a reabertura de um dos restaurantes populares na cidade. A prefeitura negociou com a Odebrecht a isenção de aluguel para o clube e também entraria com serviços de limpeza, conservação e campo, evitando os gastos operacionais por parte do clube. As reuniões acontecem entre a Subsecretária de Esportes da prefeitura e ex-presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, o presidente Eduardo Bandeira de Mello e o diretor-geral Fred Luz.

Até agora o que ficou acertado é que a prefeitura irá fazer uma estimativa de quanto seria necessário em alimentos para reabrir um restaurante popular e mantê-lo por um ano. As entradas serão vendidas normalmente e 2 milhões de reais da renda seriam cedidos à prefeitura para a compra de alimentos — e poderia aumentar se o público e a renda aumentarem. O clube também teria a opção de repassar os alimentos em si e não o dinheiro.

O departamento de marketing do clube está debatendo internamente as ideias e o planejamento da ação social. Haverá um novo encontro, em 3 de abril, entre o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, a subsecretária, Patrícia Amorim e os dirigentes do clube para colocar a ideia no papel, debater e resolver possíveis pendências e projetar as ações das partes.

 Estreia no Maracanã 
Em 4 de maio, a CBF confirmou a partida de estreia do Flamengo no Brasileiro 2017 para o Maracanã. O clube enfrentará o  em 13 de maio, às 16 horas.

 Copa Libertadores da América 
 Inscrição e numeração 
Em 6 de março, o clube fechou a lista de inscritos na primeira fase da Copa Libertadores da América. São 30 atletas, com numeração de 1 a 30. Mudanças, conforme previsto no regulamento, apenas nas oitavas de final, com a substituição de três atletas. Nova modificação apenas nas semifinais, pela última vez, de mais três jogadores. Somente goleiros podem ser substituídos a qualquer momento da lista de jogadores.

Serão sete estrangeiros no elenco da competição. Diego, que usa a camisa 35, vai ser o camisa 10. Ederson e Conca, ainda em recuperação, foram inscritos, eles usaram as camisas 7 e 19, respectivamente. Marcelo Cirino, mesmo envolvido em negociação com o , está na lista, ao contrário do atacante Adryan, que não foi inscrito.

A lista dos inscritos, com a numeração:

 1-Alex
 2-Rodinei
 3-Rafael Vaz
 4-Juan
 5-Willian Arão
 6-Renê

 7-Ederson
 8-Márcio Araújo
 9-Guerrero
 10-Diego
 11-Mancuello
 12-Thiago

 13-Miguel Trauco
 14-Ronaldo
 15-Réver
 16-Lucas Paquetá
 17-Gabriel
 18-Leandro Damião

 19-Darío Conca
 20-Felipe Vizeu
 21-Pará
 22-Éverton
 23-Léo Duarte
 24-César

 25-Donatti
 26-Cuéllar
 27-Rômulo
 28-Berrío
 29-Marcelo Cirino
 30-Matheus Sávio
|}

 Maior renda bruta desde 2013 
A partida de estreia na Libertadores, no Maracanã, em 9 de março, rendeu ao Flamengo a maior renda bruta desde o jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2013, contra o , também no Maracanã. Foram 60 989 pessoas presentes, com renda total da partida de 3.688.482,50 de reais. O clube arrecadou 750.660,16 reais, 20 por cento da receita bruta.

 Protocolo: Mancuello é desfalque 
O meia argentino Mancuello sofreu uma pancada na cabeça na partida de estreia contra o San Lorenzo e não estará à disposição do treinador para a partida contra a , no Chile, em 15 de março. O lance com o meia aconteceu, mais ou menos, aos 18 minutos do primeiro tempo e o jogador ficou um tempo no chão. Voltou a jogar, mas acabou substituído 15 minutos depois, após cair novamente.

 Atlético-PR: no Maracanã 
Em 24 de março, o clube anunciou que a partida contra o , válida pela 3ª rodada da competição, será no Maracanã, em 12 de abril. A partida estava originalmente prevista para a Arena da Ilha, mas a obra do estádio ainda está em andamento e não deve terminar a tempo do jogo. Por outro lado, a alternativa serviu para pressionar a concessionária para diminuir o valor cobrado para a realização do jogo. A confirmação do estádio veio um dia após o encaminhamento da compra da concessão do estádio pelo grupo francês Lagardère, que não possui boa relação com o Flamengo, mas ainda é administrado pela Odebrecht.

 Redução nos custos de aluguel
Depois dos altos custos para a partida contra o San Lorenzo — 1.707.985,69 reais no preparo do estádio e outros 424.993,01 reais para operar a partida — o clube estima gastar menos 700 mil reais para mandar sua segunda partida, contra o Atlético Paranaense, no estádio. Com tantos custos na estreia, o Flamengo acabou ficando com apenas 20 por cento da renda bruta de 3.688.482,50 reais, ou seja, 750.660,16 reais. A expectativa é de melhor resultado no confronto contra o Furacão.

Os custos podem ainda ser menores, pois não está descartada a realização das semifinais da Taça Rio, marcadas inicialmente para 9 de abril, no estádio. Caso aconteçam, o clube teria despesas menores com a preparação do estádio. Porém, há a possibilidade de semifinais deficitárias, já que na atual tabela da Taça Rio, os já classificados para a fase final do Carioca — Flamengo e Fluminense — devem também participar das semis do segundo turno e o Flamengo, inclusive, jogaria no estádio três dias antes do duelo da Libertadores.

 Suspensão de Berrío 
Em 4 de abril, a CONMEBOL divulgou a punição ao jogador Berrío pela expulsão na partida contra a Universidad Católica em 15 de março: três partidas. Assim, o jogador ficará de fora das duas partidas contra o Atlético-PR — no Rio de Janeiro e em Curitiba — e na partida de volta contra a própria Universidad Católica. Desta forma, o colombiano só retorna ao time contra o San Lorenzo, na última rodada, em Buenos Aires, na Argentina. Conforme o regulamento disciplinar da CONMEBOL, para punições de até três partidas não cabe recurso. O clube já foi comunicado sobre a punição.

 Universidad Católica: no Maracanã 
Em 22 de abril, após novo "acordo pontual", o clube mandará a partida contra o , em 3 de maio, no estádio. Será nos mesmos moldes do acordo para a partida contra o Atlético-PR: aluguel de 700 mil reais.

 Copa do Brasil 
 Estreia: Maracanã 
O Flamengo não obteve os laudos necessários a tempo de fazer a estreia pela Copa do Brasil na Arena da Ilha contra o , em 10 de maio. Desta forma, a partida será no Maracanã.

 Mortes 
 22 de janeiro – Haruyoshi Ono, arquiteto e paisagista, autor do painel do jardim de inverno do módulo profissional do Centro de Treinamento George Helal e sócio do escritório Burle Marx, responsável pelo projeto do "Novo Ninho"
 13 de fevereiro – Paulo Henrique Filho, futebolista do clube — na base entre 1979 e 1984 e como profissional entre 1984 e 1985 — e treinador da base entre 2011 e 2012, conquistou o bicampeonato da Copinha de 2011. Atualmente, jogava pelo FlaMaster. Morreu em consequência de um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico

 Outros 
 Patrocínio 
 Carabao: nova patrocinadora 
A empresa tailandesa de bebidas energéticas Carabao Tawandang, em evento no Morro da Urca, em 26 de janeiro, foi apresentada oficialmente como nova patrocinadora do futebol. A empresa pagará 190 milhões de reais ao clube, por seis anos de vínculo. Nessa temporada, a marca ficará na manga dos uniformes e, na próxima temporada, figurará como patrocínio master. O clube também terá participação nos lucros com a venda dos produtos da empresa no país.

 Caixa: renovação 
 Renovação do contrato
Em 20 de fevereiro, o clube renovou o patrocínio master com a Caixa Econômica Federal (CEF). O contrato abrange o período entre janeiro e dezembro de 2017, por 25 milhões de reais. A autorização de pagamento, publicada no Diário Oficial da União, prevê o pagamento de até 30 milhões de reais, condicionado a obtenção de títulos pelo clube.

 Aprovação do Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo do clube, em reunião em 2 de março, na Gávea, aprovou por unanimidade a renovação por mais um ano do patrocínio da CEF. O Flamengo vai receber fixo 25 milhões reais, mas parcelado. O acordo prevê, também, metas com bonificações que chegam até 5 milhões de reais. O desejado era um reajuste para 30 milhões reais — valor do patrocínio do  — mas a solução encontrada, já que o valor foi mantido, foi o estabelecimento de metas.

 Meiões: a Kodilar 
Em 9 de junho, o clube formalizou um novo patrocinador: a empresa paulista do ramo alimentício Kodilar. A marca ficará estampada no meião até dezembro deste ano. Os valores não foram revelados, mas o objetivo para o espaço seria de 1 milhão de reais por 12 meses. No próximo dia 19, o Conselho Deliberativo votará sobre a aplicação (ou não) da marca no uniforme.

 Estádios 
 Arena da Ilha 
Em 21 de novembro de 2016, o clube assinou o pré-contrato com a  para utilização de estádio do clube, a Arena da Ilha, a partir de 1 de janeiro de 2017 por três temporadas. Na cerimônia de assinatura estavam presentes, pelo Flamengo, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, vice-presidente de Finanças, Claudio Pracownik, o vice-presidente de Patrimônio, Alexandre Wrobel, o vice-presidente de Administração, Rafael Strauch, e do diretor-geral, Fred Luz e, pela Portuguesa, o presidente, João Rego, o vice-presidente jurídico, Alexandre Ayres e o vice-presidente de Futebol, Marcelo Barros.

Em 4 de janeiro, com um pequeno atraso pela entrega do estádio pelo , as reformas foram iniciadas pelo Flamengo, com a retirada de entulhos e obras no gramado, pela mesma empresa responsável pelo campo 5 do Ninho do Urubu, destinado ao futebol profissional, e pelo Maracanã, a Greenleaf.

Também em 4 de janeiro, o Conselho de Administração do clube aprovou captação de um novo empréstimo de 12 milhões de reais, não previsto no orçamento do ano, direcionado para montagem de estrutura de arquibancadas, reforma de campo e vestiários.

O uso da mesma grama, "Bermudas Celebration",  nos dois locais — campo 5 do Ninho do Urubu e Arena da Ilha — tem o objetivo de familiarizar atletas ao terreno onde mandará a maior parte de seus jogos. A nova grama do estádio foi preparada em uma fazenda em Tremembé, com entrega para fevereiro. Outro detalhe é que a Arena da Ilha será um "caldeirão", com proximidade entre a arquibancada e o gramado — com uma distância de mais ou menos seis metros entre o primeiro torcedor e a linha do campo — sendo uma das menores entre os clubes da série A.

Em 1 de fevereiro, o estádio recebeu o plantio de grama. Caminhões trouxeram em pedaços o gramado de Tremembé. A previsão é que o estádio esteja pronto em 8 de março para a estreia da Libertadores, contra o , da Argentina. Em 6 de fevereiro, o campo já havia sido integralmente colocado.

Em 17 de fevereiro, a exatos 20 dias da estreia na Libertadores, foi iniciada a colocação das cadeiras. O objetivo é que nos próximos dias, as cadeiras em preto e vermelho estejam colocadas, o asfaltamento no entorno do campo esteja terminado e, também, sejam concluídas as intervenções no banco de reservas e na customização do vestiário dos anfitriões. O clube já iniciou os trâmites para receber a vistoria do Corpo de Bombeiros e retirar os laudos oficiais.

 "Cratera" na Ilha
Em 6 de abril, uma nova polêmica entre o Flamengo e o Botafogo. Uma "cratera" vista entre os setores norte e leste da Arena da Ilha preocupa o Flamengo, mas esse não é o único problema. Conforme o vice-presidente de administração do Flamengo, Rafael Strauch, o Botafogo sabia da necessidade de obras na tubulação atrás de um dos gols antes mesmo de devolver o estádio no ano passado para a Portuguesa. Em postagens no Twitter, Strauch acusa o Botafogo de desonestidade e irresponsabilidade.

O Botafogo, quando estava construindo a Arena, encomendou um estudo de solo. O laudo apontou que se a capacidade da arquibancada da ala leste fosse para até 6 mil pessoas, a obra não precisaria ser completa — como o Flamengo está fazendo agora — portanto, o Botafogo instalou uma espécie de tubos de concreto em três pontos para proteção da rede de esgoto e escoamento de águas pluviais.

 Entrevista com Bandeira de Mello sobre a "cratera"
Ainda em 6 de abril, o presidente rubro-negro concedeu entrevista sobre a questão. O fato da nova arquibancada ser maior do que a anterior — feita pelo Botafogo — não influenciou na intervenção que precisou ser feita.

O GloboEsporte.com questionou o presidente do Flamengo se os estudos preliminares de solo constataram este problema.

Após a publicação da reportagem, a empresa Mills entrou em contato e rebateu as declarações do presidente, afirmando que "não realiza serviço de sondagem".

 O posicionamento do Botafogo

 Vistoriado CREA/RJ
Na manhã de 7 de abril, o CREA/RJ esteve no estádio para acompanhar as obras. Segundo o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil e representante do órgão que realizou a visita, Jorge Mattos, não há problemas com as obras no estádio. O próprio Flamengo divulgou a vistoria.

 Botafogo vai entrar na Justiça contra dirigente
O departamento jurídico do Botafogo, seguindo orientação do presidente Carlos Eduardo Pereira, reuniu provas para a acusação de má fé contra o vice-presidente de administração do Flamengo, Rafael Strauch. O clube foi alvo de postagens no Twitter e vai entrar na Justiça na próxima semana.

 Projeto de estádio em Niterói 
O presidente do Flamengo e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniram para analisar projeto de estádio próprio na cidade. Eles confirmaram o encontro, mas não o teor da reunião. A opção discutida fica na região central, o Caminho Niemeyer, próximo da estação das barcas e da saída da ponte Rio–Niterói. A diretoria continua na busca de propostas para construção de um estádio próprio para o clube.

 Administração do Maracanã 
 Lagardère fecha acordo para assumir o Maracanã
Em 23 de março, a GL Events e a CSM anunciaram oficialmente que encerraram as negociações com a Odebrecht sobre a compra da concessão do Maracanã. As empresas alegaram "não terem sido apresentadas garantias adequadas de segurança jurídica e contratual". Assim, o Grupo Lagardère espera anunciar, em breve, a compra da concessão. Ainda há um trâmite entre os departamentos jurídicos da Lagardère e da Odebrecht, que deve ocorrer na próxima semana.

O grupo não se preocupa com a ação do Tribunal de Contas do Estado, que pretende bloquear os valores da venda — estimados em 60 milhões de reais — e recomenda anulação do contrato atual da Odebrecht, já que se for comprovada a fraude na concorrência anterior à Copa do Mundo, como segunda colocada, seria a lesada no processo. Portanto, não inviabilizaria o negócio. Existe ainda uma ação antiga do Ministério Público pedindo anulação da licitação, porém sem definição da Justiça.

A Lagardère também vai assumir o pagamento de outorgas atrasadas ao Estado — no valor de 18 milhões de reais — que era uma das barreiras para as outras empresas, que não concordavam com os valores.

A diretoria do clube divulgou uma nota oficial mantendo a sua posição de não negociar com a Lagardère:

 Entrevista de Bandeira de Mello
O presidente do clube concedeu entrevista ao SporTV, onde reafirmou o seu desejo de ver uma nova licitação para concessão da administração do Maracnã e com a participação dos clubes. O presidente também garantiu que o Flamengo não joga no Maracanã com o atual modelo de concessão na mão dos franceses.

 CEO da Lagardère submete compra da concessão aos executivos da matriz
Em 5 de abril, a Odebrecht confirmou a ida do CEO da Lagardère, o francês Aymeric Magne, a Paris para submeter o contrato de compra da concessão do Maracanã aos executivos da matriz da empresa, mas disse que ainda faltam detalhes — referentes à cláusula de confidencialidade — para a assinatura do contrato, o que isto será resolvido no retorno do executivo ao Brasil.

 Lagardère assina pré-contrato
Em 7 de abril, vai acontecer uma reunião entre a empresa francesa Lagardère e a Odebrecht para a assinatura do pré-contrato. O acordo é mera formalidade já que as empresas tem entendimento da venda da concessão. As empresas só irão tratam da transição após a assinatura do contrato definitivo e deve levar algumas semanas. O presidente do Flamengo ainda não acredita que o Maracanã vai passar para a mão da Lagardère.

 Bandeira reforça esperança de nova licitação
Em 20 de abril, em entrevista no Ninho do Urubu, o presidente do Flamengo afirmou estar confiante que o Governo do Estado realize uma nova licitação para administração do Maracanã.

 Governo decide abrir nova licitação
De acordo com a coluna Radar On-Line, da revista Veja, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, tomou a decisão de abrir nova licitação para decidir quem será o futuro gestor do estádio, mesmo com o acerto entre a Lagardère e a Odebrecht.

Em nota, a assessoria de imprensa do Governo do Estado respondeu que "o Governo do Estado avalia todas as alternativas existentes quanto ao uso e gestão do equipamento, sempre observadas condicionantes legais aplicáveis e o atual estágio do contrato de concessão em vigor."

Conforme a "Veja", o governador se reuniu com a Procuradoria-Geral do Estado e ouviu os argumentos sobre as suspeitas, delações e indícios de corrupção desde a licitação original, em 2013. A saída mais segura do ponto de vista jurídico, com as consequências imprevisíveis da Operação Lava Jato, é de ser feita nova licitação, mas, desta vez, com a participação dos clubes.

 Abad é contra nova licitação
O Fluminense vinha evitando se manifestar sobre o futuro do Maracanã, mantendo o discurso de aguardar o governo do Rio de Janeiro definir a situação do estádio. Com a avaliação do governador Pezão sobre a abertura de novo processo licitatório — posição amplamente defendida pelo Flamengo — o presidente Pedro Abad criticou a posição do Flamengo, que chamou de individualista.

 Largadère desiste
Em 12 de maio, o presidente da Largadère, Aymeric Magne, informou que a empresa recuou e desistiu do negócio com a Odebrecht. Assim, o governo estadual do Rio de Janeiro terá que caminhar para uma nova licitação.

 Casos com a Justiça 
 Prisão de Flávio Godinho 
Em 26 de janeiro, o vice-presidente de Futebol, Flávio Godinho, foi preso pela Polícia Federal. Ele foi acusado de participar de ocultação e lavagem de dinheiro das propinas que eram recolhidas das empreiteiras que faziam obras públicas no Rio de Janeiro. Godinho era braço direito do empresário Eike Batista, que também foi alvo da "Operação Eficiência", desdobramento da "Operação Lava Jato". O clube divulgou nota informando que o presidente assumiria, interinamente, a vice-presidência de Futebol.

Em 31 de janeiro, cinco dias após a prisão, Godinho foi oficialmente exonerado da vice-presidência de futebol. Em nota oficial à imprensa, o clube informou que o presidente continua a frente da vice-presidência e que não há prazo para a escolha do novo ocupante do cargo.

Os advogados de Flávio Godinho usaram a sua antiga função no clube, vice-presidente de futebol, como argumento para o pedido de habeas corpus. O Flamengo afirmou que o cargo, mesmo com a presença diária no clube, "não é o seu domicílio profissional", pois era não remunerado e voluntário. O magistrado Abel Gomes indeferiu o pedido.

 Julgamento de Willian Arão 
Em 7 de fevereiro, os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT/RJ), julgam, em segunda instância, o processo movido pelo  contra o atleta. A previsão é que o julgamento acontecesse em novembro de 2016, mas devido ao recesso da Justiça, o caso só será julgado agora. Independente do resultado, cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. O jogador venceu na primeira instância, mas a decisão poderá ser revista.

O atleta, que não foi a audiência, obteve mais uma vitória sobre o Botafogo. O TRT/RJ negou provimento a recurso do Botafogo em decisão unânime e confirmou a sentença da primeira instância. O alvinegro prometeu que vai recorrer ao TST, mas não há prazo para que o recurso seja julgado em Brasília.

 Ação de Dorival Júnior 
O treinador Dorival Júnior, depois de já ter sentença favorável em 1ª e 2ª instâncias, venceu mais uma vez o Flamengo nos tribunais. A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) rejeitou os argumentos do clube na ação, que cobra cerca de 11 milhões de reais entre salários atrasados, direitos de imagem, férias, FGTS e outros dividendos da passagem pelo clube.

 Dívida cobrada por Adriano 
No começo deste de ano, o Flamengo recorreu, em segunda instância, sobre decisão judicial que intimou o clube a pagar cerca de 920 mil reais à Adriano, ex-atacante do clube. O jogador foi intimado a se manifestar antes do novo recurso ser analisado. O processo se iniciou em 2015, quando o futebolista entrou na Justiça contra o clube, em referência a um contrato de 500 mil reais, em cinco parcelas, assinado em agosto de 2012, ainda na gestão Patrícia Amorim, permitindo que ele treinasse no Ninho do Urubu. Foi uma exigência do atacante, como forma de ressarcimento de verbas rescisórias e premiações que não teriam sido pagas, em 2009, na sua última passagem pelo clube. Ele foi dispensado, em 2015, antes mesmo de atuar em qualquer partida.

 Thiago Neves: direito de arena 
Em 25 de outubro, a juíza Camila Leal Lima, da 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, julgou improcedente a ação que o jogador Thiago Neves moveu contra o Flamengo, sobre direito de arena em sua passagem pelo clube, em 2011. O futebolista requereu que o clube pague integralmente 20% ao invés dos 5%, que foi reduzido por conta de acordo coletivo com o Sindicato dos Atletas. Cabe recurso.

 Campeonatos passados 
 FIFA e o Mundial de Clubes 
 Não reconhecimento
Em 27 de janeiro, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou uma nota sobre a reunião do Comitê Executivo de 2014, na qual reconhece que as competições realizadas antes do Campeonato Mundial de Clubes de 2000 são "competições de clubes em nível mundial", mas que apenas os vencedores desta competição, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, realizada anualmente a partir de 2005, são os considerados oficialmente pela FIFA como "campeões mundiais".

 Reconhecimento dos títulos
Em 27 de outubro, durante reunião do Conselho da FIFA em Calcutá, na Índia, o antigo Mundial Interclubes, confronto disputado de 1960 a 2004 entre o campeão sul-americano e europeu, foi reconhecido oficialmente pela entidade como "Compeonato Mundial". Assim,  (1962 e 1963), Flamengo (1981),  (1983) e  (1992 e 1993) passam a ser considerados campeões mundiais. Partiu da CONMEBOL, a solicitação para a discussão sobre a legitimidade dos títulos, que envolvem outros clubes sul-americanos, também agora considerados campeões mundiais:  (1961, 1966 e 1982),  (1977, 2000 e 2003),  (1971, 1980 e 1988),  (1973 e 1984),  (1968),  (1979),  (1986),  (1967) e  (1994).

 Julgamento do título de 1987 no STF 
Em 4 de abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso devolveu para julgamento o recurso apresentado pelo Flamengo reivindicando o título do Campeonato Brasileiro de 1987. O ministro pediu vista em 2 de agosto de 2016, interrompendo a análise do caso. Assim, o recurso voltará a julgamento na Primeira Turma do STF e, além de Barroso, ainda votam os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. Apenas o voto do ministro Marco Aurélio Mello — contrário ao Flamengo — é conhecido.

Em 2011, a CBF, através de uma resolução, reconheceu ambos os clubes como campeões de 1987, mas o  ingressou com um pedido no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para fazer valer a decisão judicial de 1994, onde seria o único campeão da Copa União de 1987.

Em 2014, o próprio STF confirmou o clube pernambucano como único campeão de 1987. O Flamengo, por sua vez, entrou com um recurso, mas ele foi rejeitado monocraticamente pelo ministro Marco Aurélio Mello, em 2016. Assim, o clube entrou com novo recurso, mas desta vez no colegiado do STF. O novo recurso foi acatado, mas o relator, Marco Aurélio Mello, manifestou voto contrário ao reconhecimento do rubro-negro carioca como campeão de 1987. Porém, houve interrupção do julgamento com o pedido de vistas do ministro Barroso.

 Julgamento do recurso marcado
Em 5 de abril, o ministro Marco Aurélio Mello, presidente da Primeira Turma do STF, marcou para 18 de abril o julgamento do recurso do Flamengo sobre o título do Campeonato Brasileiro de 1987. O recurso visa reverter a decisão do próprio ministro Marco Aurélio Mello, que rejeitou o pedido anterior do clube, mantendo o Sport único campeão brasileiro de 1987.

 Julgamento de novo recurso
Em 5 de dezembro, a Primeira Turma do STF indeferiu os embargos de declaração do clube, que pedia a revisão da sentença de abril. O clube aguarda a publicação do acórdão para decidir o que será feito.

 Jogadores 
 Éverton: renovação 
Em 2 de fevereiro, o clube anunciou a renovação do contrato do atacante Éverton, que terminaria em dezembro deste ano, até o fim da temporada de 2019. O atacante atuou em 198 jogos e marcou 26 gols, nas duas passagens pelo clube.

 Gabriel: renovação 
Em 2 de março, a diretoria do Flamengo anunciou oficialmente a renovação do contrato com o atacante Gabriel até fim de 2019. Gabriel, contratado em 2013, é uma das primeiras contratações da gestão Eduardo Bandeira de Mello. O contrato do atleta terminaria no final deste ano.

 Diego: nova convocação 
Em 3 de março, o treinador da Seleção Brasileira, Tite, convocou o meia Diego para as partidas contra o Uruguai, em 23 de março, em Montevidéu, e Paraguai, em 28 de março, na Arena Corinthians, ambas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

 Guerrero: proposta do Beijing Guoan 
Só divulgada agora, 1 de abril, mas acontecida um pouco antes do encerramento da janela de transferências para a China — 28 de fevereiro — o atacante peruano Guerrero recebeu uma proposta oficial do clube chinês , pelo qual atuam o volante Ralf e o meia Renato Augusto. A proposta — multa rescisória de 6 milhões de euros ou quase 20 milhões de reais, contrato de dois anos de duração e salário de 5 milhões de euros ou 16,5 milhões de reais por temporada — foi entregue à OTB, empresa que gerencia a carreira do jogador, mas Guerrero recusou a oferta e, assim, seus agentes nem chegaram a encaminhá-la ao Flamengo.

 Outros 
 Permuta na sede Morro da Viúva 
Em 24 de março, o clube publicou o edital de convocação para os interessados em adquirir o Edifício Hilton Santos — sede Morro da Viúva — na avenida Rui Barbosa, através de permuta.

Em 2016, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o distrato da escritura de locação do imóvel à REX, braço imobiliário do Grupo EBX, de Eike Batista. A empresa havia arrendado o prédio, em 2013, para a construção de um hotel, mas o local acabou abandonado, sofrendo, inclusive, invasões. O investimento da REX era estimado em 100 milhões de reais. Também, em 2016, o clube cogitou a utilização do prédio como permuta para um terreno onde construiria o estádio próprio, mas o projeto não aconteceu.

 Divulgado número de celular de Zé Ricardo 
Em 2 de abril, após o empate em 1-1 com o , o número do telefone celular do treinador do Flamengo, Zé Ricardo, foi divulgado em grupos de WhatsApp de torcedores rubro-negros. Em consequência, Zé Ricardo recebeu mensagens de torcedores com críticas e pedido de saída de jogadores da equipe, como Rafael Vaz e Marcio Araujo. Muitos torcedores se solidarizaram com treinador e foram contra a atitude das pessoas que compartilharam o contato.

 Torcedor se desculpa
Em 3 de abril, um dos responsáveis pela divulgação do número de celular do treinador, identificado como amazonense e menor de idade, em texto publicado em redes sociais, pediu desculpas e afirmou que não era intenção invadir a privacidade do treinador.

 Treinadores 

 Zé Ricardo 
 Sub-20 interino 
Com a saída do treinador Muricy Ramalho, oficializada pelo clube em 26 de maio de 2016, por motivos de saúde, Zé Ricardo, então treinador do Sub-20 do clube, assumiu interinamente o time titular.

 Efetivação 
Em 14 de julho de 2016, foi efetivado no comando da equipe, até o final da temporada. Sua primeira partida como treinador efetivo do time principal foi o clássico contra o .

Após o término do Campeonato Brasileiro — o clube ficou em terceiro lugar e garantiu vaga na Copa Libertadores de 2017 — o treinador foi confirmado para a próxima temporada.

 Saída 
O treinador deixou o clube em 6 de agosto, após a derrota por 2–0 para o , na Ilha do Urubu, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No dia seguinte, o treinador se pronunciou sobre a sua saída do clube:

 Estatísticas 

 Última atualização em 27 de outubro de 2017.

 Jayme de Almeida 
Com a saída de Zé Ricardo e do auxiliar técnico Cleber dos Santos, Jayme de Almeida, membro da comissão técnica permanente do clube, assumiu interinamente a equipe até a chegada de um novo treinador.

 Estatísticas 

 Última atualização em 30 de outubro de 2017.

 Reinaldo Rueda 
Em 14 de agosto, o colombiano Reinaldo Rueda foi anunciado como novo treinador da equipe. Rueda é o 10º técnico estrangeiro a dirigir a equipe desde a sua criação.

 Estatísticas 

 Última atualização em 14 de dezembro de 2017.

 Competições 

 Copa Libertadores da América 

 Fase de grupos 

Grupo 4

Com a derrota na última partida e a vitória do Atlético-PR sobre o Universidad Católica, no Chile, o clube foi eliminado da competição e, por ter ficado na 3ª posição do grupo, irá disputar a segunda fase da Copa Sul-Americana.

 Copa Sul-Americana 
Como o Flamengo foi terceiro colocado do seu grupo na Copa Libertadores da América e, portanto, foi eliminado da competição, participará da Copa Sul-Americana, na segunda fase. O sorteio será realizado pela CONMEBOL, em 14 de junho, após o sorteio da fase final da Libertadores.

O clube estará no pote 1, com as outras 9 equipes que também participaram da Libertadores e os seis melhores times da primeira fase da Copa Sul-Americana — os clubes brasileiros são a  e . No pote 2 estarão as demais equipes classificadas na competição e, dentre elas ,  e , podendo haver um Fla-Flu. Os times do pote 1 decidirão os jogos em casa, porém, para as fases seguintes — oitavas de final em diante — os clubes com menor número neste sorteio, que serão nomeados de O1 a O16, decidirão a classificação em casa.

 Segunda fase 

O Flamengo fará parte da chave O3 e enfrentará o , do Chile — que eliminou o clube na edição de 2016 da competição. O sorteio também definiu os cruzamentos até a decisão, assim, o clube poderá enfrentar a Chapecoense nas oitavas e o Fluminense — em um eventual Fla-Flu — nas quartas de final. Em 16 de junho, a CONMEBOL divulgou as datas e horários das partidas.
 Chave O3

 Fase final 

 Oitavas de final 

O Flamengo avançou às quartas de final, por ter conquistado quatro pontos (um empate e uma vitória).

 Quartas de final 

O Flamengo avançou às semifinais, por ter conquistado quatro pontos (uma vitória e um empate).

 Semifinal 

 Final 

 Copa do Brasil 

 Fase final 
 Oitavas de final 
Os confrontos das oitavas de final foram definidos em dois sorteios — uma para definir os confrontos e outro, o mando de campo — realizados na sede da CBF, no Rio de Janeiro, em 20 de abril. No mesmo dia, a noite, a CBF divulgou a tabela detalhada com data, horário e local dos jogos de ida e volta.

O Flamengo avançou às quartas de final, por ter conquistado quatro pontos (uma vitória e um empate).

 Quartas de final 
Os confrontos das quartas de final foram definidos através de sorteio realizado em 5 de junho. O Flamengo enfrentará o , sendo a primeira partida com mando do rubro-negro e a segunda, do Santos. As datas previstas para os jogos de ida são 28 de junho ou 5 de julho e as de volta 26 de julho ou 9 de agosto, mas as datas exatas só serão definidas após o sorteio das competições continentais, que acontecem em 14 de junho.

O resultado agregado foi 4–4, mas o Flamengo avançou às semifinais pela regra do gol fora de casa.

 Semifinais 

O Flamengo avançou à final, por ter conquistado quatro pontos (um empate e uma vitória).

 Final 

 Campeonato Brasileiro 

 Primeiro turno 

Em 20 de fevereiro, as três primeiras rodadas foram definidas.

 Segundo turno 

 Campeonato Carioca 

 Taça Guanabara 

 Fase de grupos 
Grupo B

Fonte:

 Semifinal 

 Final 

 Taça Rio 

 Fase de grupos 
Grupo B

Fonte:

 Semifinal 
Como o Vasco da Gama possuía a vantagem do empate — por ter se classificado como primeiro colocado do grupo C — o Flamengo foi eliminado da Taça Rio.

 Fase final 
 Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate por ter melhor campanha e em negrito os times vencedores das partidas. Na final não houve a vantagem de empate para nenhuma equipe.

 Semifinal 

 Final 
 1ª partida

 2ª partida

 Premiação 

 Primeira Liga 

 Fase de grupos 
Grupo B

Fonte:

Após o empate em 0–0 com Ceará, o clube garantiu a 1ª colocação do grupo (a classificação para a próxima fase já estava garantida após a vitória sobre o América-MG por 1–0 em partida antecipada da 3ª rodada).

 Quartas de final 
O sorteio dos confrontos foi realizado em 5 de junho, após reunião com presença dos clubes. As datas e horários de cada confronto foram definidos em conjunto com a emissora detentora dos direitos televisivos.

 Amistosos 

 Campanha 

 Partidas 
O clube disputou 84 partidas, sendo 35 como mandante, 30 como visitante e 19 clássicos. Foram 41 vitórias, 25 empates e 18 derrotas. A equipe marcou 136 gols e sofreu 75, com saldo de 61 gols.

 Confrontos 
 Sudeste 
 Clássicos 

 Botafogo 

 Fluminense 

 Vasco da Gama 

 Demais clubes do Rio de Janeiro 

 Minas Gerais 

 São Paulo 

 Sul 
 Paraná 

 Rio Grande do Sul 

 Santa Catarina 

 Nordeste 
 Bahia 

 Ceará 

 Pernambuco 

 Centro-Oeste 
 Goiás 

 Internacionais 

 Estádios 

 M. Para o público (e a média) só são considerados os jogos como mandante e com público divulgado, portanto jogos como visitante e clássicos não são considerados.

 Artilharia 
A artilharia da temporada:

 GC.  Aislan (, 2ª rodada da Taça Guanabara)
 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
  Os melhores, em cada critério, dentro desta lista

 Pênaltis sofridos 
Estes são os pênaltis a favor do Flamengo:

 Pênaltis cometidos 
Estes são os pênaltis cometidos por futebolistas do Flamengo:

 Gols contra 
Estes são os gols contra feitos pelos futebolistas do Flamengo:

 Gols sofridos 
Estes são os gols sofridos pelo Flamengo:

 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
  Os "piores", em cada critério, dentro desta lista

 Hat-tricks 
Estes são os hat-tricks do Flamengo:

 Cartões 
Os cartões amarelos e vermelhos recebidos durante a temporada:

 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube

 Cartões vermelhos 

 Cartões amarelos 

 Público 

 PUB. Partidas com o público divulgados pelos respectivos organizadores

 Maiores públicos 
 Considera-se o público total da partida

 Geral 

 Mandante 

 Visitante 

 Clássicos 

 Menores públicos 
 Geral 

 Mandante 

 Visitante 

 Clássicos 

 Ranking 
Posição no Club World Ranking'':

  Melhor valor na temporada, em cada critério, dentro desta lista

Notas 
 CLAS. São considerados clássicos as partidas contra ,  e

Ligações externas 

 

2017
Temporada 2017
Flamengo
Futebol de 2017 no Rio de Janeiro